Bettmeralp (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Wallis
Bettmeralp (plaats), een plaats in deze gemeente